Короткий разгибатель большого пальца кисти () — мышца предплечья задней группы.

Располагается в нижней части предплечья по латеральному краю его задней поверхности.

Мышца начинается от межкостной перегородки предплечья и задней поверхности тела лучевой кости. Направляется косо вниз и располагается рядом с сухожилием длинной мышцы, отводящей большой палец кисти.

Сухожилия этих двух мышц окружены влагалищем сухожилий длинной отводящей мышцы и короткого разгибателя большого пальца кисти (). Пройдя под удерживателем разгибателей, мышца прикрепляется к основанию тыльной поверхности проксимальной фаланги большого пальца кисти.

Функция 

Разгибает проксимальную фалангу большого пальца.

Примечания 

Мышцы верхней конечности